Esistono più comuni francesi con questo nome

Bénouville – Calvados
Bénouville – Senna Marittima